МЖРБЛ в сезоне 2014/2015 — четвёртый сезон Международной женской региональной баскетбольная лиги.

Участники

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — участники турнира поделены на 2 группы по 6 команд, где с 21 октября 2014 года по 12 февраля 2015 года команды в группах играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) плей-офф — по четыре лучшие команды из каждой группы выходят в следующий раунд, где образуют четвертьфинальную сетку и играют до двух побед по системе 1—1—1 (19 и 26 февраля, 4 марта 2015 года)

3) финальный — четыре победителя четвертьфинальных матчей выходят в Финал четырёх, который проводился на площадке одного из клубов по системе плей-офф (14—15 марта 2015 года).

Регулярный сезон

Группа «А»

Группа «В» 
{| table width=100%
| width=50% valign="top" |

| width=50% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellPadovading=0 style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;"
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |<center>Февраль''</center>
|- align=center
!width=30|
!width=300|
!width=60|
!width=10|
!width=10|
!width=10|
!width=10|
!width=10|
|- align=center bgcolor=#FFFFFF
|05||align=left| Гросбаскет —  Радивой Корач  ||70 : 82 || || || || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|05||align=left|  Целик — Бадель 1862 ||65 : 53 || || || || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|11||align=left|  Атлет Целе  — Целик ||68 : 51 || || || || ||
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
|11||align=left| Бадель 1862 — Гросбаскет||59 : 77 || || || || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|11||align=left|  Радивой Корач  — Трешневка 2009 ||104 : 58 || || || || ||

|}
|}

 Плей-офф 
Серии игрались по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки.

 Финал четырёх 
 Полуфинал 

 Матч за 3-е место 

 ФИНАЛ 

 Итоговое положение 

   Радивой Корач    Будучност  4.  Атлет Целе  Лучшие игроки турнира 

По версии сайта Евробаскетбол символическая пятёрка турнира'''
  Йована Попович («Будучност»)
  Саня Мандич («Радивой Корач»)
  Ирена Матович («Будучност»)
  Ивана Тиквич («Медвежчак»)
  Марица Гайич («Атлет Целе»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 
 

Международная женская региональная баскетбольная лига
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе